Merson ist der Familienname von:

 Allan Merson (1916–1995), britischer Historiker
 Billy Merson (1879–1947), englischer Sänger und Songschreiber
 Greg Merson (* 1987), US-amerikanischer Pokerspieler
 Jack Merson (1922–2000), ehemaliger amerikanischer Baseballspieler
 Marc Merson (1931–2013), US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmproduzent
 Luc-Olivier Merson (1846–1920), französischer Maler
 Paul Merson (* 1968), ehemaliger englischer Fußballspieler